Il 29 luglio 2022 viene assassinato a Civitanova Marche, Alika Ogorchukwu, un venditore ambulante nigeriano.

Storia 
Ogorchukwu era un uomo di 39 anni residente a Civitanova Marche, nell'Italia centrale. Originario della Nigeria, ha vissuto in Italia per oltre un decennio e ha iniziato a lavorare come venditore ambulante dopo che un incidente in bicicletta lo ha reso disabile e non ha potuto trovare altro lavoro. Era sposato con figli.

Sviluppo e indagini 
Il 29 luglio, Ogorchukwu è stato aggredito in pieno giorno mentre stava lavorando. Nei primi minuti dell'assalto, l'aggressore ha pestato a morte Ogorchukwu usando la sua stampella, davanti a diversi passanti che non sono intervenuti. Alcuni degli spettatori, tuttavia, hanno registrato video dell'attacco utilizzando i loro telefoni. 

Il 30 luglio Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, un operaio di 32 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Ogorchukwu e di averne rubato il telefono. La polizia ha dichiarato di ritenere che Ferlazzo abbia attaccato Ogorchukwu dopo che avesse chiesto alla sua ragazza di comprare un fazzoletto e ha dichiarato che non avrebbero indagato sull'odio razziale come movente per l'attacco. La ragazza di Ferlazzo in seguito ha riferito ai media che non si era sentita infastidita da Ogorchukwu.

Reazioni 
L'omicidio ha provocato numerose proteste contro il razzismo in Italia.  Il Coordinamento antirazzista italiano ha pubblicato una lettera aperta in cui denunciava l'uso di immagini razziste nella copertura mediatica dell'omicidio e ha sollevato preoccupazioni sull'abilismo sistemico in Italia.  Human Rights Watch ha affermato che la polizia italiana "storicamente non è riuscita a rispondere adeguatamente ai crimini ispirati dall'odio" e che il Paese "deve fare i conti con il razzismo istituzionale nelle sue leggi e politiche". 

L'omicidio ha avuto un impatto anche sulla campagna per le elezioni politiche italiane del 2022, che si terranno a settembre 2022. Diversi commentatori hanno espresso preoccupazione per l'impatto che la retorica usata dai partiti di estrema destra come Lega e Fratelli d'Italia ha avuto sulla creazione di un clima di razzismo nel paese.   Il sindacalista Aboubakar Soumahoro ha affermato che "alcuni partiti politici stanno legittimando la paura e l'odio verso coloro che sono diversi. Questo è un grave pericolo che dobbiamo combattere ogni giorno." 

Il consiglio municipale ha votato a favore di una mozione per assistere la famiglia di Ogorchukwu in seguito, inclusa la copertura di parte dei costi per il funerale.

Note

Voci correlate 
 Attentato di Macerata
 Morte di George Floyd

Casi di omicidio in Italia